Schou är ett danskt och norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alhed Schou (1849–1920), norsk författare
 Ann Margrethe Schou (1925–1992), dansk skådespelare och sångerska
 Einar Oscar Schou (1877–1966), norsk arkitekt
 Halvor Schou (1823–1879), norsk industriidkare och donator
 Karl Schou (1870–1938), dansk målare
 Laila Schou Nilsen  (1919–1998), norsk alpin skidåkare
 Ludvig Abelin Schou (1838–1867), dansk målare
 Mogens Schou (1918–2005), dansk psykiater
 Olaf Schou (1861–1925), norsk konstsamlare och mecenat
 Peter Alfred Schou (1844–1914), dansk målare
 Philip Schou (1838–1922), dansk instriidkare
 Rudolf Schou (1862–1915), dansk agronom
 Sigurd Schou (1875–1944), dansk målare

Danska efternamn
Norska efternamn